Plaats in Indonesië
 Rejasa (Madukara), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java 
 Rejasa (Penebel), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Tabanan van de provincie Bali